Laneuveville ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

Laneuveville-aux-Bois im Département Meurthe-et-Moselle
Laneuveville-derrière-Foug im Département Meurthe-et-Moselle
Laneuveville-devant-Bayon im Département Meurthe-et-Moselle
Laneuveville-devant-Nancy im Département Meurthe-et-Moselle
Laneuveville-en-Saulnois im Département Moselle
Laneuveville-lès-Lorquin im Département Moselle

Siehe auch:
Laneuville
La Neuveville (Begriffsklärung)
La Neuville